Ян Чэн (; 11 октября, 1985, Тяньцзинь) — китайский футболист, вратарь клуба китайской Суперлиги «Шаньдун Лунэн».

Карьера

Клубная карьера 
Начинал карьеру в молодёжном составе клуба «Тяньцзинь Локомотив». В 2000 году перешёл в молодёжную команду «Шаньдун Лунэн», с которой выступал в первенстве различных возрастов. В 2002 году переведен в основную команду «Шаньдуна», однако был запасным вратарем и дебютировал только 2 апреля 2005 года в игре против команды «Интер Шанхай», в котором его клуб одержал победу со счётом 2-1 . Несмотря на то, что Ян Чэн считался многообещающим молодым игроком, игровой практики долгое время было мало. Однако, с приходом на пост главного тренера Любиши Тумбаковича он сделал ставку на молодёжь, удивив своим выбором многих, а Ян Чэн стал основным вратарем. Игрок провел полноценный сезон, а «Шаньдун» финишировал третьим. В 2006 году в команду был приглашен более опытный Ли Лэйлэй, и с его приходом Ян Чэн вновь стал вторым номером. В 2010 году, когда Ли получил травму в матче Лиги чемпионов Азии, Ян вновь стал основным вратарем, однако не отличался стабильностью.

Международная карьера 
Под руководством немецкого тренера Эрхарда Краутцуна Ян Чэн стал первым голкипером молодёжной сборной Китая до 20 лет. В составе сборной принимал участие в молодёжном первенстве мира 2005 года в Нидерландах. Несмотря на то, что игрок помог сборной выйти из группы, в 1/8 финала Китай встречался со сборной Германии и проиграл со счётом 3-2. Ян Чэн очень тяжело пережил поражение, так как не смог отразить пенальти, который и помог немцам пройти в следующую стадию турнира.

Достижения 
  «Шаньдун Лунэн» 
 Чемпион Китая : 2006, 2008, 2010
 Обладатель Кубка Китая : 2004, 2006
 Обладатель Суперкубка Китая : 2004

Примечания

Ссылки 
 Биография и новости  на сайте sina.com
 Статистика игрока на сайте football-lineups
 Профиль игрока на официальном сайте «Шаньдун Лунэн» 
 Статистика игрока  на сайте Sohu.com 

Футболисты Китая
Игроки ФК «Шаньдун Тайшань»